Дюкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дюкино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Дюкино — деревня в Великолукском районе Псковской области.